Короб — виріб із лубу, бересту, лози тощо для пакування, перенесення або зберігання чого-небудь; козуб.
 Короб — закрита порожниста конструкція, призначена для розміщення чого-небудь.
 Короб — верхня частина воза, саней з боковими стінками й сидінням; кузов.
 Короб — розмовна назва корита для напування тварин, жолоба.
 Короб — міра деревного вугілля, вживана на гірничих заводах Російської імперії, що дорівнювала 5,53 кубічного аршина (1,99 м³), чи за вагою близько 20 пудам (327,6 кг).

Топонім 
 Короб — село в складі Червенського району Мінської області, Білорусь.

Див. також 
 Коробка

Примітки